Alan Saker – calciatore australiano
 Frank Saker – canoista canadese
 Hollie May Saker – supermodella britannica
 Lyes Saker – judoka algerino